NKN Usługi Kolejowe - Projektowanie, Budownictwo, Transport (NKN) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, przewoźnik kolejowy.

Firma powstała w 2006 roku. Zajmuje się świadczeniem usług z zakresu obsługi manewrowej, wynajmu wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz wykonywaniem przeglądów, napraw lokomotyw i wagonów dla podmiotów z branży kolejowej.

Przedsiębiorstwo posiada lokomotywy spalinowe SM42 i 401Da. Swoją działalność prowadzi  głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego (m.in. Kołobrzeg, Szczecin).

Przypisy 

Przewoźnicy kolejowi w Polsce